Шаззо Казбек Гиссович (18 февраля 1939, аул Казанукай, Теучежский район, Адыгея — 6 мая 2015) — доктор филологических наук, профессор; член-корреспондент РАЕН (1996); член Союза писателей РФ; заслуженный деятель наук Республики Адыгея.

Биография 
Родился 18 февраля 1939 года в ауле Казанукай Теучежского района Адыгеи.

В 1964 году окончил филологический факультет Адыгейского государственного педагогического института. После окончания учёбы работал завучем в Казанукаевской восьмилетней школе.

Окончил аспирантуру на кафедре советской литературы при Московском государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина.

С 1980 по 2011 гг. руководил кафедрой литературы и журналистики филологического факультета Адыгейского государственного университета.

Председатель Союза учёных Республики Адыгея; председатель Адыгейского республиканского центра Международной Адыгейской (Черкесской) академии наук.

Умер 6 мая 2015 года.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель наук Республики Адыгея,
 Лауреат Государственной премии Республики Адыгея в области науки,
 Медаль «Слава Адыгеи» (2013).

Примечания

Ссылки 
Большая биографическая энциклопедия: Шаззо, Казбек Гиссович

Выпускники Адыгейского государственного университета
Доктора филологических наук
Преподаватели Адыгейского государственного университета
Заслуженные деятели науки Республики Адыгея
Литературоведы России
Члены Союза писателей России
Адыгейские писатели
Члены Союза писателей Адыгеи